Та́ллий Ди́евич Монастырёв (, Москва — , Эрзурум) — советский спортсмен, чемпион СССР по горнолыжному спорту, тренер. Вице-президент и почётный член Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России.

Биография 
Родился 1 ноября 1939 года в Москве. Внучатый племянник подводника и историка Нестора Монастырёва и внук архитектора Александра Монастырёва.

С 1949 года начал заниматься горнолыжным спортом в добровольном спортивном обществе «Медик». Десятиклассником получил звание мастера спорта СССР.

В 1956 году поступил в Государственный центральный институт физической культуры.

Стал членом сборной команды СССР по горнолыжному спорту, являлся её капитаном.

Участвовал в VII зимних Олимпийских играх 1964 года в Инсбруке, Чемпионате мира 1958 года в Бадгштайне. Бронзовый призёр зимней Универсиады 1964 года в слаломе.

Неоднократный чемпион СССР по горнолыжному спорту:
 1964 года — в гигантском слаломе и в троеборье;
 1966 года — в скоростном спуске;
 1969 года — в слаломе и гигантском слаломе;
 1970 года — в гигантском слаломе и в троеборье.

После окончания карьеры стал тренером, неоднократно возглавлял советские делегации на международных соревнованиях.

С 1969 по 1975 год — старший тренер сборной команды студентов спортивного общества «Буревестник».

В 1975—1977 годах — заместитель председателя спортивного общества «Спартак».

В 1977—1980 годах — работник аппарата Спортивного комитета СССР.

В 1978—1983 годах — заведующий отделом зимних видов спорта спортивного общества «Урожай».

В 1981—1987 годах — старший тренер сборной Грузинской ССР по горным лыжам.

С 1992 года — вице-президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России по работе с ветеранами спорта.

Занимался спортивной журналистикой, сотрудничал с газетами «Правда», «Сельская жизнь», «Советский спорт», журналами «Спортивная жизнь России», «Физкультура и спорт», «SKI».

Скончался 31 января 2011 года во время XXV зимней Универсиады в Эрзуруме (Турция).

Награды и звания 
 Мастер спорта СССР (1956)
 Мастер спорта СССР международного класса (1965)
 Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970)

Ссылки 
 «Русская Неделя»: Патриархи горнолыжного спорта
 

Горнолыжники СССР
Мастера спорта СССР международного класса
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1964 года
Чемпионы СССР по горнолыжному спорту
Тренеры СССР
Спортивные журналисты России
Тренеры сборной Грузии по горнолыжному спорту